Säynäjäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Säynäjäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (9,61 ha)
Säynäjäjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (15,4 ha)
Yli-Säynäjäjärvi, sjö i Pajala kommun,  (7,97 ha)

Finland
Säynäjäjärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland, Finland),  (62,2 ha)
Säynäjäjärvi (sjö i Lappland, lat 67,65, long 25,52)
Säynäjäjärvi (sjö i Lappland, lat 67,02, long 27,76)
Säynäjäjärvi (sjö i Lappland, lat 66,73, long 24,03)
Säynäjäjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 66,02, long 29,45)
Säynäjäjärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,57, long 25,33)
Säynäjä
Säynää
Säynäjäjärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,40, long 30,00)

Se även
Idsjön
Seunaure,  (24,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn